Griffin kan syfta på:

Personer
 Blake Griffin, amerikansk basketspelare
 Donald Griffin, amerikansk zoolog
 Eddie Griffin, amerikansk komiker
 Marvin Griffin, amerikansk politiker
 Michael D. Griffin, amerikansk flyg- och rymdtekniker
 Nick Griffin, brittisk politiker
 Robert P. Griffin, amerikansk republikansk politiker och jurist
 Tim Griffin, amerikansk republikansk politiker
 Walter Burley Griffin, amerikansk arkitekt och stadsplanerare

Geografi

USA 

 Griffin, Georgia – en countyhuvudort i Spalding County, 
 Griffin, Indiana – en ort i Posey County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar